Костино — деревня в Вологодском районе Вологодской области на реке Ёма.

Входит в состав Спасского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Спасский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 35 км, до центра муниципального образования Непотягово — 25 км. Ближайшие населённые пункты — Сысоево, Богородское, Колотилово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района